Le Breuil kan syfta på:
 Le Breuil, Allier
 Le Breuil, Marne
 Le Breuil, Rhône
 Le Breuil, Saône-et-Loire